Würtz oder Wuertz ist der Familienname folgender Personen:

 Anneliese Würtz (1900–1981), deutsche Schauspielerin
 Bruno Würtz (1933–1992), Germanist, Philosoph, Theaterkritiker und Intendant des Deutschen Staatstheaters Temeswar
 Christian Würtz (* 1971), deutscher Geistlicher, Weihbischof in Freiburg
 Diethelm Würtz (1953–2016), deutsch-Schweizer Physiker
 Drake Wuertz (* 1984), US-amerikanischer Wrestler und Ringrichter im Wrestling
 Felix Würtz (1501/1509–um 1596), Schweizer Wundarzt des 16. Jahrhunderts
 Hans Würtz (1875–1958), deutscher Sonderpädagoge
 Johannes Würtz (Pseudonym Hans Waldneudorfer; 1900–1967), österreichischer Schriftsteller
 Klára Würtz (* 1965), ungarische Pianistin
 Mads Würtz Schmidt (* 1994), dänischer Radrennfahrer
 Paul Würtz (1612–1676), schwedischer Generalfeldmarschall
 Peter Würtz (* 1939), deutscher Offizier und Politiker (SPD), MdB
 Rasmus Würtz (* 1983), dänischer Fußballspieler
 Volkmar Würtz (* 1938), deutscher Degenfechter

Siehe auch:
 Würz
 Wurtz
 Wurz
 Wurts